Kaiserstraße 102 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Kaiserstraße 102 (Mönchengladbach)
 Kaiserstraße 102 (Offenbach am Main)